L'Homme qui venait d'ailleurs est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme qui venait d'ailleurs (The Man Who Fell to Earth), film britannique de Nicolas Roeg (1976)
 L'Homme qui venait d'ailleurs, téléfilm français de François Luciani (2004)